Nakashima peut désigner :

Un patronyme  
 Ami Nakashima (1988- ), connue sous le nom de scène Ami, chanteuse et danseuse japonaise ; 
 Brandon Nakashima (2001- ), joueur de tennis américain ;
 Kazuki Nakashima (1959- ), dramaturge, romancier et scénariste japonais d'anime ; 
 Mika Nakashima (1983- ), chanteuse et actrice japonaise ; 
 Shiho Nakashima (1978- ), snowboardeuse japonaise ; 
 Tetsuya Nakashima (1959- ), réalisateur et scénariste japonais ; 
 Yumi Nakashima (1979- ), connue sous son nom d'artiste Yuu, auteur-compositeur, guitariste et chanteuse japonaise.

Un cours d'eau 
 , un fleuve du Japon s'écoulant dans la préfecture de Nagasaki.

Divers 
 (21234) Nakashima, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.